Лазарсфельд — английская фамилия.

Известные носители:

 Лазарсфельд, Пол (1901—1976) — американский социолог.
 Лазарсфельд, Роберт (род. 1953) — американский математик.
  (1882—1976) — австрийский психолог.